Boyiáti kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Anoixi (ort i Grekland), Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 
 Aléa (ort i Grekland, Nomós Argolídos), Peloponnesos, 

Robotskapade Greklandförgreningar